Ustani, bane () — хорватская патриотическая песня о бане Йосипе Елачиче, написанная в 1866 году Огнеславом Острожинским и переработанная в начале XX века.

Текст

Запрет на исполнение 
В социалистической Югославии песня была запрещена к исполнению как националистическая; некоторых её исполнителей арестовывали и отправляли в тюрьму. Запрет был снят только в 1991 году после признания независимости Хорватии.

Примечания 

Песни на хорватском языке
Патриотические песни